Лепида (Lepida) е име на:
 Емилия Лепида, няколко римлянки с това име от рода на Емилиите
 Домиция Лепида (10 пр.н.е.; † 54 г.), майка на Валерия Месалина (съпругата на император Клавдий)
 Домиция Лепида Старша (19 пр.н.е.-59 г.), сестра на Домиция Лепида; майка на Квинт Хатерий Антонин (консул 53 г.)
 Юния Лепида (18 – 65), пра-правнучка на император Август; майка на Касия Лонгина

Източници 

 Светоний, Galba 5.